Dorfkirche Wust steht für 
 Dorfkirche Wust (Wust-Fischbeck) der Gemeinde Wust-Fischbeck im Altmarkkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Wust (Brandenburg an der Havel) der Stadt Brandenburg an der Havel in Brandenburg